!Liste S
Krater auf dem Mars/S